Форстен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Форстен, Айно Рейнгольдовна (Райнио; 1885 — 1937) — финский политический деятель и педагог, супруга В. К. Форстена. 
 Форстен, Вернер Карлович (1885—1956) — советский хозяйственный деятель, супруг А. Р. Форстен.
 Форстен, Георгий Васильевич (1857—1910) — историк, действительный член Русского исторического Общества.
 Форстен, Филипп (1852—1932) — финский оперный певец (баритон) и вокальный педагог.